Уильям Морроу Фечтелер (анг. William Morrow Fechteler; 6 марта 1896 года, Сан-Рафел, Калифорния, США — 4 июля 1967 года, Бетесда, Мэриленд, США) — адмирал Военно-морских сил США. В период с 16 августа 1951 года по 17 августа 1953 года служил начальником военно-морских операций.

Биография 
Уильям Фечтелер родился 6 марта 1896 года в городе Сан-Рафел (штат Калифорния, США), в семье контр-адмирала Огастеса Фрэнсиса Фечтелера. В 1916 году он закончил Военно-морскую академию США. Во время Первой мировой войны служил на линкоре USS Pennsylvania. В течение следующих двух десятилетий Фечтелер служил на различных должностях, включая эсминец USS  Perry.

В 1942–1943 годах капитан Фечтелер служил в Бюро навигации (позднее Бюро военно-морского персонала), а затем командовал линкором USS Indiana в Тихом океане. В начале 1944 года он получил звание контр-адмирала. С августа 1944 года по март 1945 года он был командиром десантной группы Восьмого флота США и участвовал в десантных операциях на островах Моротай и Лейте, а также в высадке в заливе Лингаен и в других операциях на Филиппинах. С марта 1945 года был заместителем начальника военно-морского персонала в Вашингтоне, а затем служил командиром линейных кораблей и крейсеров Атлантического флота. С февраля 1947 года по январь 1950 года он занимал должность заместителя начальника военно-морских операций. 1 февраля 1950 года становится главнокомандующим Атлантическим флотом США и занимает этот пост до августа 1951 года.

16 августа 1951 года адмирал Фечтелер был назначен начальником военно-морских операций, сменив на этом посту адмирала Форреста Шермана. В этой должности Фечтелер осуществлял поддержку военно-морским флотом наземных операций во время Корейской войны, а также руководил военно-морскими силами на Дальнем Востоке и в Европе. Он продолжил программу строительства новых авианосцев для военно-морского флота.

В 1953 году президентом США становится Дуайт Эйзенхауэр, который решил сменить всех руководителей вооруженных сил. В августе 1953 года адмирал Фечтелер был назначен на должность главнокомандующего вооруженными силами союзников в Южной Европе, штаб-квартира которой находилась в Неаполе (Италия). Он занимал эту должность до отставки в июле 1956 года. В течение следующих нескольких лет Фечтелер работал в специальном исследовательском комитете Министерства обороны США, затем в компании General Electric.

4 июля 1967 года Фечтелер скончался в военном госпитале в Бетесде, штат Мэриленд. Он похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Награды 

 Медаль «За выдающуюся службу» (ВМС США) 
 Медаль «За выдающуюся службу» (Армия США)
 Орден «Легион почёта»
 Бронзовая звезда
 Похвальная медаль
 Экспедиционная медаль ВМС
 Медаль Победы в Первой мировой войне
 Медаль «За защиту Америки»
 Медаль «За Американскую кампанию»
 Медаль «За Азиатско-тихоокеанскую кампанию»
 Медаль Победы во Второй мировой войне
 Медаль «За службу национальной обороне»
 Медаль за освобождение Филиппин

Примечание 

Начальники военно-морских операций